Spån kan syfta på:

 Spån (arkeologi) – i arkeologin, föremålet spån av flinta eller liknande bergart
 Spån (byggmaterial) – avser spåntak av spånor såsom stickspån, stavspån, kyrkspån, eller pärt och dess metoder
 Kutterspån – ett träavfall från snickerier eller sågverk
 Sågspån – små trärester efter klyvning eller kapning av trävirke med såg eller sågklingor
 Spånslöjd – slöjd med spånor, till exempel hyvelspån. Se även korgflätning
 Spån vid rökning och konservering av livsmedel, se rökning (livsmedel).